Oscar Ghiglia (1876-1945), peintre italien,
 Oscar Ghiglia (1938-), guitariste italien.